Cotar oder Čotar ist der Familienname folgender Personen:

 Joana Cotar (* 1973), rumänisch-deutsche Politikerin (AfD, parteilos), MdB
 Martin Čotar (* 1977), kroatischer Straßenradrennfahrer